Maserati 4CLT —  гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Maserati, выступавший в Чемпионате мира Формулы-1 с 1950 по 1952 годы.

История

4CLT/48
Автомобиль появился в результате внесенния изменений в конструкцию двигателя и шасси модели Maserati 4CL. Буква «Т» в названии означает трубную (англ. ‘’tubular’’) конструкцию шасси. Изменена конструкция передней и задней подвески. Среди прочих изменений – применение роликового подшипника для коленчатого вала, использование кованных элементов задней подвески и др. Всего было собрано 18 машин. Первый вариант шасси 4CLT получил название "Сан-Ремо" по месту проведения первой гонки -  Гран-при Сан-Ремо 1948. Название прижилось после того как Альберто Аскари победил в первой же гонке. Затем Редж Парнелл пять раз побеждал на 4CLT в оставшихся гонках сезона 1948 года. В первом сезоне Формулы-1 «Сан-Ремо» стал лучшим среди Мазерати, после того  как Луи Широн занял третье место на домашнем Гран-при Монако 1950 года. Последним вариантом 4CL было шасси 4CLT/48 команды Arzani-Volpini, которая на Гран-при Италии 1955 года не смогла даже квалифицироваться.

4CLT/50
В конце 1949 года несколько (два или три по разным источникам) оставшихся болидов 4CLT/48 "Сан-Ремо", были переоборудованы для участия в серии Темпорада Формулы Libre в Буэнос-Айресе. Эта модель получила название 4CLT/50. Изменения в основном ограничиваются увеличением объема двигателя до 1,719 куб.см. Несмотря на эти улучшения в серии доминировали Ferrari, и после финальной гонки машины были отправлены обратно в Италию и переоборудованы для участия в Формуле-1.

Milano 4CLT/50
Scuderia Milano модифицировала два одноместных болида Maserati 4CLT укоротив колесную базу, установив подвеску де Дион и усилив тормоза. Шасси получило название Maserati Milano 4CLT/50.

Результаты выступлений в гонках 

Формула-1 в сезоне 1950
Формула-1 в сезоне 1951
Формула-1 в сезоне 1952
Шасси Maserati Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1950 года
Автомобили Формулы-1 1951 года
Автомобили Формулы-1 1952 года